Серафим Соколов: Соколов, Серафим Владимирович (в монашестве Сергий; 1951—2000) — епископ Новосибирский и Бердский.
 Соколов, Серафим Ильич (1910—?) — советский футболист и хоккеист, футбольный и хоккейный тренер.